Order kan syfta på:

 Order (ekonomi) – en formell beställning av varor eller tjänster. Kvittensen på mottagen order kallas ordererkännande.
 Order (börs) – ett erbjudande om att sälja eller köpa instrument på en finansiell marknad
 Order (befallning) – en befallning, särskilt från en militär chef

Se även
 Orden – en sammanslutning av personer med ett gemensamt intresse (engelska Order)
 Orden (utmärkelse) – en civil eller militär utmärkelse som bärs offentligt
 Årder – ett jordbruksredskap